Dog steht für:

 Dog (Kurzfilm), britischer Kurzfilm aus dem Jahr 2001
 Dog – Das Glück hat vier Pfoten, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2022
 ein Brettspiel mit mehreren Versionen,
 siehe Tock
 siehe DOG (Spiel)

Personen:
 Spitzname von Duane Chapman (* 1953), US-amerikanischer Kopfgeldjäger
 Sen Dog (* 1965), kubanischer Rapper
 Tim Dog (1967–2013), US-amerikanischer Rapper

Dog oder DoG steht als Abkürzung für:
 Domgymnasium Verden, humanistisches Gymnasium in Verden an der Aller 

DOG steht als Abkürzung für:
 Deutsche Obstbau-Gesellschaft
 Deutsche Olympische Gesellschaft
 Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
 Deutsche Orchideen-Gesellschaft
 Deutsche Orient-Gesellschaft
 Deutsche Osteoonkologische Gesellschaft
 Deutsches Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet

 Flughafen Dunqula, ein Verkehrsflughafen in Dunqula, Sudan (IATA-Code)
 Universal D.O.G., Discothek in Lahr/Schwarzwald

DO-G steht als Abkürzung für:
 Deutsche Ornithologen-Gesellschaft

im NRHP gelistete Objekte:
 Dog Branch School, in Osage, Arkansas, ID-Nr. 92001177
 Dog Creek School, in Shady Point, Oklahoma, ID-Nr. 88001399
 Dog Hill Architectural District, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 80003849
 Dog Team Tavern, in New Haven, Vermont, ID-Nr. 02001381
 Dog Trot, in Gibsland, Louisiana, ID-Nr. 80001700

Siehe auch:
 Doc
 Dock
 Dog box
 Dogg
 Big Dog
 Black Dog
 Blue Dog
 Hot Dog
 Red Dog
 Dogs

Abkürzung